Njivice je ime več naselij:

Slovenija
 Njivice, naselje v občini Radeče

Hrvaška
 Njivice, naselje na otoku Krku
 Njivice, naselje na otoku Mljetu

Črna gora
 Njivice, naselje v zalivu Boka Kotorska